Federico Silva puede referirse a:

 Federico Silva Muñoz (1923-1997) político español, ministro de Obras Públicas. 
 Federico Silva (escultor) (1923- ) escultor mexicano, varias veces galardonado.
 Federico Silva (1920-1986) periodista y letrista de tango de Uruguay.